Бедржих Брунцлик (, 6 июля 1946, Прага) — чехословацкий хоккеист, центральный нападающий. Серебряный призёр чемпионата мира 1971 года.

Биография 
Бедржих Брунцлик известен по выступлениям за клуб ВСЖ (Кошице). Кроме двух сезонов, проведённых в армейской команде «Дукла Литомержице», Панхартек всю свою карьеру играл за «Кошице». За 16 сезонов, проведённых в чехословацкой лиге, Брунцлик провёл 587 матчей, забил 237 голов.

Главным успехом Брунцлика стала серебряная медаль чемпионата мира 1971 года. Всего за сборную Чехословакии сыграл 21 матч, забил 5 голов.

После окончания карьеры хоккеиста стал тренером. Тренировал клубы ВСЖ (Кошице), «Польди» (Кладно), «Херенвен Ойлерз», «Гронинген», «Попрад», также в сезоне 1991/92 был ассистентом Юлиуса Шуплера в молодёжной сборной Чехословакии.

Примечания 
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Словакии

Ссылки 

 Профиль на eliteprospects.com